Кивьялы — название населённых пунктов:

Россия 
 Кивьялы — деревня в Вурнарском районе Чувашии.
 Кивьялы — деревня в Красноармейском районе Чувашии.